Wahlkreis 70 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 70
 Landtagswahlkreis 70